Новоа (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Новоа, Освальдо (род. 1982) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Новоа, Тете (род. 1980) — испанский певец и автор песен.
 Новоа, Уго (род. 2003) — испанский футболист.

Составные фамилии 
 Сампайо да Новоа, Антониу (род. 1954) — португальский профессор кафедры психологии и педагогики, бывший ректор Университета Лиссабона.